

Cinéma et télévision 
 Grand Départ, film français réalisé par Nicolas Mercier en 2013 ;
 Le Grand Départ (The Big Wheel), film américain réalisé par Edward Ludwig en 1949 ;
 Le Grand Départ, film français réalisé par Martial Raysse en 1972 ;
 Le Grand Départ, film québécois réalisé par Claude Meunier en 2008 ;

Peinture 
 Le Grand Départ (Breaking Home Ties) (1954), illustration de Norman Rockwell.

Littérature et bande dessinée 
 Le Grand Départ,  de la série de comics Le Pays des elfes (Wendy et Richard Pini) sorti en 1999 ;
 Le Grand Départ,  de la série de bande dessinée Salvatore (Nicolas de Crécy) sorti en 2006.

Sport 
 Le Grand Départ, appellation utilisée pour marquer le départ d'une édition du Tour de France

Voir aussi